1993 Голяма награда на Белгия е 40-о за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 29 август 1993 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Удебелен шрифт показва Световните шампиони.

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
1993 година в Белгия